Ма́ленькая Оде́сса ():
 Маленькая Одесса — другое название района Брайтон-Бич (), расположенного в Нью-Йорке, на самом юге Бруклина, на берегу Атлантического океана.
 «Маленькая Одесса» — американский криминальный кинофильм 1995 года; дебютный фильм режиссёра Джеймса Грэя.